Pieters ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Pieters (* 1991), niederländische Radrennfahrerin
 Andries Jan Pieters (1916–1952), niederländischer Kriegsverbrecher und SS-Mitglied
 Danny Pieters (* 1956), belgischer Universitätsprofessor für Sozialrecht und Politiker der Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)
 Eddy Pieters Graafland (1934–2020), niederländischer Fußballtorhüter
 Ellen Pieters (* 1964), niederländische Schauspielerin und Sängerin
 Erik Pieters (* 1988), niederländischer Fußballer
 Evert Pieters (1856–1932), niederländischer Maler, Radierer und Zeichner
 Jean Pieters (* 1962), niederländischer Biochemiker
 Jos van Manen Pieters († 2015), niederländische Schriftstellerin
 Peter Pieters (* 1962), niederländischer Radrennfahrer und Radsporttrainer
 Roy Pieters (* 1989), niederländischer Radrennfahrer
 Sjaak Pieters (* 1957), niederländischer Radrennfahrer und Radsportfunktionär
 Trijntje Pieters Westra (1783–1861), niederländische Eisschnellläuferin 

Pieters bezeichnet:

 den nach dem Geologen Carle M. Pieters benannte Asteroiden (3713) Pieters